

Toponyme 

 Gleeson, ville fantôme située dans le comté de Cochise, en Arizona aux États-Unis.

Patronyme 

 Brendan Gleeson (1955-), acteur de cinéma irlandais.
 Domhnall Gleeson (1983-), acteur irlandais.
 Evelyn Gleeson (1855-1944), créatrice anglaise de broderie, de tapis et de tapisserie.
 Jack Gleeson (1992-), acteur irlandais.
 Jake Gleeson (1990-), footballeur néo-zélandais.
 Keith Gleeson (1976-), joueur de rugby à XV irlandais.
 Langi Gleeson (2001-), joueur de rugby à XV australien.

Homonymie de patronyme